Entrevista de Diagnóstico de Autismo Revista ou (Autism Diagnostic Interview-Revised) — referida pela sigla em inglês ADI ou ADI-R 
Ação direta de inconstitucionalidade
Associação Desportiva Itaboraí

Desambiguações de esportes